Carmelo Buonocore – calciatore
Enrico Buonocore – calciatore
Fabrizio Buonocore – pallanuotista
Giuseppe Buonocore – politico
Martino Buonocore – ingegnere, architetto e decoratore
Nino Buonocore – cantautore
Pasquale Buonocore – pallanuotista